Епика може бити:

 Епика, холандски симфо метал бенд
 Епика, епска поезија
 Епика, књижевни род